Одён-ле-Роман () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Брие. Население кантона на 2011 год составляло 20 567 человек.				
						
Код INSEE кантона 54 02. Всего в кантон Одён-ле-Роман входят 25 коммун, из них главной коммуной является Одён-ле-Роман.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики  

Кантоны департамента Мёрт и Мозель